Серия А може да се отнася за:

 Бразилия Серия А, бразилско футболно първенство
 Серия А, италианско футболно първенство

Пояснителни страници